

Населені пункти та їхні частини

 Борувкі — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борувкі — село в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Борувкі — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Борувкі — частина села Вуйтова в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Борувкі — частина села Ґлембока в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Борувкі — осада в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки